Бэском — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бэском, Рут (1772—1848) — американская художница.
 Бэском, Флоренс (1862—1945) — американская ученая-геолог.

Топоним 
 Бэском— муниципалитет в округе Джексон, штат Флорида.

См. также 
 Дэвидсон, Эсбери Бэском